Делла Порта (делла Порта; ) — итальянское фамильное имя.

 Делла Порта, Баччо (1472—1517) — флорентинский художник.
 Делла Порта, Гульельмо (1515—1577) — итальянский архитектор и скульптор.
 Делла Порта, Джакомо (1532—1602) — итальянский архитектор и скульптор.
 Делла Порта, Джамбаттиста (1535—1615) — итальянский врач, философ и алхимик.
 Делла Порта, Джироламо (1746—1812) — итальянский куриальный кардинал.
 Делла Порта Родиани, Джузеппе (1773—1841) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Делла
 Порта